Hariota — название, которое может относиться к различным ботаническим таксонам:
  — синоним названия рода ,
  — синоним названия рода .